Rudolf Lochner  ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Lochner der Ältere (1847–1918), deutscher Tuchfabrikant
 Rudolf Lochner (Unternehmer) (1883–1939), deutscher Unternehmer und Bauherr
 Rudolf Lochner (Erziehungswissenschaftler) (1895–1978), böhmisch-deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Rudi Lochner (* 1953), deutscher Bobfahrer